Back to Back může být:

 Back to Back (album, Status Quo) – album skupiny Status Quo z roku 1983
 Back to Back (album, Brecker Brothers) – album skupiny Brecker Brothers z roku 1976
 Back to Back (album, Lee Greenwood) – album zpěváka Lee Greenwooda z roku 1996